Emmerberg bezeichnet:

 Emmerberg (Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf), Katastralgemeinde von Winzendorf-Muthmannsdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Emmerberg (Hannover), ehemalige Sanddüne und ehemaliger Vorort im heutigen Stadtteil Südstadt von Hannover
 die Burgruine Emmerberg im gleichnamigen Ort
 Friedrich IV. Truchsess von Emmerberg, († 1452), Erzbischof von Salzburg (1441–1452)